Welch peut désigner :

Patronyme 

  (1821-1889), homme politique américain.
  (1922-1993), actrice australienne.
 Bo Welch (né en 1951), chef décorateur américain.
 , plusieurs homonymes
 Brian Welch (né en 1970), connu sous le pseudonyme Head, guitariste cofondateur du groupe KoRn.
 Bruce Welch (né en 1941), guitariste rythmique du groupe rock britannique The Shadows.
 Christian Welch (né en 1994), joueur de rugby à XIII australien.
  (né en 1953), diplomate américain.
 Denton Welch (1915-1948), écrivain et peintre anglais.
 George Welch (1918-1954), aviateur américain
 Gillian Welch (née en 1967), chanteuse américaine 
 Greg Welch (né en 1966), triathlète australien.
 H. Gilbert Welch (1955-), médecin universitaire américain et chercheur sur le cancer.
 
 Jack Welch (1935-2020), homme d'affaires américain, ancien président du groupe américain General Electric de 1981 à 2001.
 James Welch (1940-2003), poète et romancier américain.
 Justin Welch (né en 1972), batteur de rock et compositeur britannique.
  (né en 1934), général américain.
 Laura Welch Bush (née en 1946), épouse de George W. Bush.
  (né en 1938), chanteur américain.
 Lew Welch (1926-1971), poète américain.
 
 Niles Welch (1888-1976), acteur américain.
 Noah Welch (né en 1982), joueur américain de hockey sur glace.
 Raquel Welch (1940-2023), actrice américaine.
 Robert Welch (1899-1985), industriel, militant politique et essayiste américain.
 Samantha Welch (née en 1995), nageuse zimbabwéenne.
 Sian Welch (née en 1966), triathlète américaine.
 Stuart Welch (né en 1977), rameur d'aviron australien.
 Tahnee Welch (née en 1961), fille de Raquel Welch.
 William H. Welch (1850-1934), médecin, pathologiste et bactériologiste américain.

Toponyme

États-Unis 
 Welch Township (Minnesota) ;
 Welch (Oklahoma) ;
 Welch (Ohio) ;
 Welch, census-designated place située au Texas ;
 Welch (Virginie-Occidentale).

Autres significations 
 Ce patronyme dérive de l’ancien anglais Welsh Man, c’est-à-dire habitant du Pays de Galles, Gallois. Cette orthographe archaïque a également survécu dans l’appellation des Royal Welch Fusiliers (Fusiliers royaux gallois).
 En Suisse alémanique, le terme de Welch désigne les habitants de la partie francophone suisse.
 La méthode de Welch est une méthode de traitement du signal.
 Le test t de Welch est un test statistique permettant de vérifier si deux échantillons ont une même moyenne.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais